Deloraine kan syfta på följande platser:

Australien 

 Deloraine (ort i Australien), Tasmanien, Meander Valley,

Kanada 

 Deloraine (ort i Kanada), Manitoba, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar